Ірландська фондова біржа — фондова біржа в Ірландії. Була утворена шляхом об'єднання Коркської і Дублінської бірж, одних з найстаріших бірж в Європі, історія яких тягнеться з 1793 року.

Діяльність біржі регулюється Центральним банком Ірландії відповідно до Положення про ринки фінансових інструментів (MiFID). Установа є членом Всесвітньої федерації бірж та Федерації європейських фондових бірж.

Euronext Dublin містить перелік боргових і фондових цінних паперів і використовується як європейська біржа для компаній, які прагнуть отримати доступ до інвесторів у Європі та за її межами. З більш ніж 35 000 цінних паперів, які котируються на його ринках, біржа використовується понад 4 000 емітентами з більш ніж 85 країн для залучення коштів та доступу до міжнародних інвесторів. Ірландська фондова біржа працює на 4 ринках. Зараз на ринках Ірландської фондової біржі котируються 50 компаній з акціями.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ірландської фондової біржі. 

Фондові біржі
Економіка Ірландії
Підприємства Дубліна
Біржі за країною
Засновані в Ірландії 2007